San Gennaro I ima više značenja:
 San Gennaro I, Lucca
 San Gennaro I, Roma